Отпусти меня:
 «Отпусти меня» — песня Таисии Повалий и Николая Баскова, выпущенная в 2004 году.
 «Отпусти меня» — песня группы Serebro, выпущенная в 2015 году.
 «Отпусти меня» — интернет-сингл Misanthrope Count Mercyful, выпущенный в 2016 году.